Indonesië
 Slogohimo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Slogohimo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java